Felipe García (rukometaš)
Felipe García (nogometaš)